Barr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cheryl B. Barr
 Margaret E. Barr
 Peter Barr
 William F. Barr